Electroputere Craiova steht für:

 Electroputere Craiova (Fußball), Fußballverein aus Craiova, Rumänien
 Electroputere Craiova, Lokomotiv- und Straßenbahnhersteller aus Craiova, siehe Electroputere